Кумсуат () — село в Жаркаинском районе Акмолинской области Казахстана, образует административно-территориальную единицу «Село Кумсуат» со статусом сельского округа. 

 Код КАТО — 115453100.
 Код КАТО административной единицы — 115453000.

География 
Село расположено в 50 км на восток от центра района города Державинск. Севернее села протекает река Ишим. 

Административно село граничит:

 на востоке и севере с Жаксынским районом,
 на юге со сёлами Бирсуат и Шойындыколь,
 на западе с Нахимовским сельским округом.

Улицы 

 переулок Молодежный,
 переулок Национальный,
 переулок Новосельский,
 переулок Октябрьский
 переулок Почтовый,
 ул. Комсомольская,
 ул. Кооперативная,
 ул. Механизаторская,
 ул. Мира,
 ул. Набережная,
 ул. Пратника,
 ул. Промзона,
 ул. Садовая,
 ул. Северная,
 ул. Стадионная,
 ул. Ферма №1,
 ул. Целинная. 

Всего переулков — 5, улиц — 12.

Ближайшие населённые пункты 

 село Баранкуль в 11 км на западе,
 село Терсакан Жаксынского района в 13 км на востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 1402 человек (из них русских 32%, казахов 23%).

В 1999 году население села составляло 860 человек (436 мужчин и 424 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 405 человек (211 мужчин и 194 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Жаркаинского района